Есилски район () е съставна част на Североказахстанска област, Казахстан, с обща площ 5304 км2 и население 21 825 души (по приблизителна оценка към 1 януари 2020 г.). Административен център е село Явленка.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Райони в Североказахстанска област